STCC — общее название двух отдельных туринговых серий:

 Чемпионат Скандинавии среди легковых автомобилей — североевропейское туринговое первенство. Создано в 2010 году путём объединения шведского и датского чемпионатов.
 Чемпионат Швеции среди легковых автомобилей — шведско-норвежское туринговое первенство. Существовало в 1996—2010 годах.